Stéphane Moulin peut désigner :
 Stéphane Moulin (1963-2020), arbitre français de football ;
 Stéphane Moulin (1967-), joueur puis entraîneur français de football.